Stanley Otis Reddick, kanadsko-slovenski hokejist, * 12. julij 1969, Etobicoke, Toronto, Ontario, Kanada.

Reddick je vso svojo kariero v Sloveniji igral za klub Olimpija Hertz Ljubljana. Med letoma 1997 in 2002 je bil član slovenske reprezentance v hokeju na ledu.

Pregled kariere

|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 86/87
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 87/88
|
| 11
|
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Moose Jaw Warriors
| WHL
| 88/89
|
| 33
|
| 0
| 2
| 2
| 2
| 3.86
|
|
| 7
|
| 0
| 1
| 3
| 2
|
|
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 88/89
|
| 19
|
| 0
| 0
| 0
| 6
| 4.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Swift Current Broncos
| WHL
| 89/90
|
| 61
|
| 0
| 2
| 2
| 11
| 4.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utica Devils
| AHL
| 90/91
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .778
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Johnstown Chiefs
| ECHL
| 90/91
|
| 36
|
| 0
| 1
| 1
| 16
| 4.38
| .892
|
| 10
|
| 0
| 0
| 1
| 2
|
|
|-
| Johnstown Chiefs
| ECHL
| 91/92
|
| 42
|
| 0
| 1
| 1
| 8
| 3.85
| .893
|
| 4
|
| 0
| 1
| 2
| 0
|
|
|-
| Raleigh IceCaps
| ECHL
| 92/93
|
| 44
|
| 0
| 2
| 2
| 14
| 3.91
| .879
|
| 9
|
| 0
| 0
| 2
| 0
|
|
|-
| Raleigh IceCaps
| ECHL
| 93/94
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.29
| .923
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 96/97
|
|
| 45
|
|
|
|
| 3.90
| .878
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 5
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tallahassee Tiger Sharks
| ECHL
| 00/01
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
| .892
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wichita Thunder
| CHL
| 00/01
|
| 37
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.01
| .911
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| .886
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wichita Thunder
| CHL
| 01/02
|
| 41
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.55
| .898
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 2
| 4
| 0
| 0
| 0
| 2
| 6.56
| .870
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Kanadski hokejski vratarji
Slovenski hokejski vratarji
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti Prince Albert Raiders
Hokejisti Moose Jaw Warriors
Hokejisti Swift Current Broncos
Hokejisti Utica Devils
Hokejisti Johnstown Chiefs
Hokejisti Raleigh IceCaps
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Tallahassee Tiger Sharks
Hokejisti Wichita Thunder